Achiropsetta är ett släkte av fiskar. Achiropsetta ingår i familjen Achiropsettidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattfiskar
Achiropsetta